C83 steht für:
 HMS Southampton, ein leichter Kreuzer
 Caldwell 83, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog

C83